Herman Vos (Belgisch politicus) (1889-1952)
 Herman Vos (burgemeester Woerden), (1910-1965), burgemeester van o.a. Woerden
 Herman Vos (Nederlands politicus) (1942-2020), o.a. waarnemend burgemeester van Westerbork
 Herman Vos (schrijver) (1928-2012)